S League puede referirse a dos competiciones de fútbol:

S.League: Primera división de Singapur.
S-League: Primera división de las Islas Salomón.